|-
| 37401 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37402 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37403 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37404 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37405 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37406 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37407 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37408 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37409 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37410 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37411 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37412 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37413 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37414 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37415 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37416 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37417 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37418 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37419 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37420 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37421 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37422 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37423 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37424 - ||  || 19 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 37425 - ||  || 19 decembrie 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 37426 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37427 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37428 - ||  || 17 decembrie 2001 || Palomar
 || NEAT
|-
| 37429 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37430 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 37431 ||  || 4 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 37432 Piszkéstető ||  || 11 ianuarie 2002 || Piszkéstető || , 
|-
| 37433 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37434 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 37435 - || 2111 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37436 - || 2201 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37437 - || 2576 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37438 - || 2599 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37439 - || 2610 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37440 - || 2612 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37441 - || 2700 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37442 - || 2722 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37443 - || 2788 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37444 - || 2793 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37445 - || 3056 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37446 - || 4067 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37447 - || 4162 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37448 - || 4218 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37449 - || 4235 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37450 - || 4257 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37451 - || 4280 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37452 Spirit || 4282 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37453 - || 4311 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37454 - || 4636 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37455 - || 4727 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37456 - || 4790 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37457 - || 4793 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37458 - || 5008 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37459 - || 6037 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37460 - || 6102 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37461 - || 6112 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37462 - || 6293 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37463 - || 6338 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37464 - || 6352 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37465 - || 6618 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37466 - || 6727 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37467 - || 6753 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37468 - || 6782 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37469 - || 6833 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37470 - || 6834 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37471 - || 7082 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37472 - || 7613 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37473 - || 9066 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37474 - || 9618 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37475 - || 1038 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37476 - || 1107 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37477 - || 1110 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37478 - || 1120 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37479 - || 1130 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37480 - || 1149 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37481 - || 1209 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37482 - || 2114 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37483 - || 2125 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37484 - || 2174 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37485 - || 2211 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37486 - || 2282 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37487 - || 3150 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37488 - || 3203 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37489 - || 4396 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37490 - || 1082 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37491 - || 1112 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37492 - || 1115 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37493 - || 1171 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37494 - || 1174 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37495 - || 1226 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37496 - || 1287 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37497 - || 1330 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37498 - || 1507 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37499 - || 2033 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 37500 - || 2118 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-